Kurgha – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Gulmi
 Kurgha – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Dhawalagiri w dystrykcie Parbat